Тряпка:

 Тряпка — кусок материи (ткани).
 «Тряпка» — рассказ Антона Павловича Чехова.
 Icosteus aenigmaticus — рыба-тряпка.